Le Grand Sommeil (The Big Sleep) est un roman de Raymond Chandler adapté deux fois au cinéma :
 Le Grand Sommeil, film d’Howard Hawks avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall (1946)
 Le Grand Sommeil, film de Michael Winner (1978)

Le Grand Sommeil est également une chanson d'Étienne Daho (1982).